Ла́фферті () — прізвище ірландського походження (від ). Відомі носії:

 Деніел Лафферті (,  1989) — північноірландський футболіст, захисник
 Джеймс Лафферті (;  1985) — американський актор.
 Дон Лафферті (; 1933–1998) — видатний американський шашкіст, гросмейстер, чемпіон світу з шашок (1982–1991).
 Кайл Лафферті (; 1987) — північноірландський футболіст, нападник.
 Рафаель Алоїзіус Лафферті (; 1914–2002) — американський письменник в жанрі наукової фантастики.

Примітки 

Ірландські прізвища